Servië
 Kobilje (Brus), een plaats in de Servische gemeente Brus
 Kobilje (Kruševac), een plaats in de Servische gemeente Kruševac
 Kobilje (Malo Crniće), een plaats in de Servische gemeente Malo Crniće

Slovenië
 Kobilje (Slovenië), een gemeente in Slovenië